Il gruppo del berillo è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del berillo 
 Bazzite
 Berillo
 Indialite
 Stoppaniite

Note

Collegamenti esterni 
 

Berillo